2010 Голяма награда на Испания е 40-о за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 9 май 2010 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Репортаж 
Преди това състезание след Китайската ГП отборите трябваха да чакат заради вулкана в Исландия попречило на полетите във всички летища в Европа да бъдат временно отменени. След това облакът от пепел се оттегли от територията на „Стария континент“ в посока запад и полетите бяха възнобновени.

Специално отборът на Върджин разшири своето шаси за настаняването на по-голям резервоар за гориво. Само една кола е използвана това състезание за Тимо Глок. Друга новина е че Кристиан Клийн е избран за резервен пилот за отбора на Хиспания замествайки Карун Чандок за петъчната тренировка.

Пилотът на Ред Бул Марк Уебър спечели своята трета победа като от старта до финала е лидер на състезанието. На второ място остана Фернандо Алонсо завърши втори което е добро начало за него за европейските стартове. След него остана съотборника на Марк Уебър, Себастиян Фетел който в последните обиколки спирачките на болида RBR6 не реагират и той с помощта на двигателя намаляше преди да влезе в даден завой. На четвърто място остана Михаел Шумахер следван от Дженсън Бътън, Фелипе Маса, Адриан Сутил и Роберт Кубица като тези пилоти които са завършили цялата дистанция.
Луис Хамилтън който е зад австралиеца получи повреда в джантата в пред-пред последната обиколка като е на втора позиция. Отбора на Върджин класира и двата болида на финала за първи път откакто започна кампанията за 2010 въпреки че те получиха наказание да стартират от последна редица заради техните уголемени резервоари.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания